Lyon Open 2020, właśc. Open 6ème Sens – Métropole de Lyon 2020 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2020 z cyklu Lyon Open rozgrywany w dniach 2–8 marca 2020 roku w Lyonie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 275 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020 w tenisie ziemnym
2020
2020 we Francji